Le  Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014. 

La compétition s'est déroulée du 29 au  sur le circuit de Silverstone devant 67 500 spectateurs. 

C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Classements

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Sport en Angleterre en 2014
Sport en août 2014
Grande